

Geografia 
 Messico
 Puebla – Stato del Messico
 Puebla de Zaragoza, detta anche Puebla de los Ángeles, capoluogo dello Stato di Puebla

 Spagna
Puebla de Albortón – comune della Spagna
Puebla de Alcocer – comune della Spagna
La Puebla de Alfindén – comune della Spagna
Puebla de Almenara – comune della Spagna
La Puebla de Almoradiel – comune della Spagna
Puebla de Arenoso – comune della Spagna
La Puebla de Arganzón – comune della Spagna
Puebla de Azaba – comune della Spagna
Puebla de Beleña – comune della Spagna
Puebla de la Calzada – comune della Spagna
La Puebla de Castro – comune della Spagna
La Puebla de Cazalla – comune della Spagna 
Puebla de Don Fadrique – comune della Spagna
Puebla de Don Rodrigo – comune della Spagna
Puebla de Guzmán – comune della Spagna
La Puebla de Híjar – comune della Spagna
La Puebla de los Infantes – comune della Spagna
Puebla de Lillo – comune della Spagna 
Puebla del Maestre – comune della Spagna
La Puebla de Montalbán – comune della Spagna
Puebla de Obando – comune della Spagna
Puebla de Pedraza – comune della Spagna 
Puebla del Príncipe – comune della Spagna
Puebla del Prior – comune della Spagna
Puebla de la Reina – comune della Spagna 
La Puebla del Río – comune della Spagna
Puebla del Salvador – comune della Spagna
Puebla de Sanabria – comune della Spagna
Puebla de Sancho Pérez – comune della Spagna
Puebla de San Medel – comune della Spagna
Puebla de San Miguel – comune della Spagna 
Puebla de la Sierra – comune della Spagna
La Puebla de Valdavia – comune della Spagna 
Puebla de Valles – comune della Spagna
La Puebla de Valverde – comune della Spagna
Puebla de Yeltes – comune della Spagna

Altro 
 Puebla Fútbol Club – squadra di calcio di Puebla de Zaragoza
 Carlos Puebla – compositore cubano